Parkbad steht für
 Parkbad (Gütersloh)
 Parkbad (Kriftel)
 Parkbad (Weimar)
 Parkbad (Linz), erbaut 1929–1930